Jan Apon (acteur), Nederlands acteur en scenarioschrijver
 Jan Apon (detectiveschrijver), Nederlands schrijver van detectiveromans